Плодо́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населеих пунктах України.

 Плодова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Плодова вулиця — вулиця в місті Суми.

Вулиці